Niemcy:
 Dortmund-Aplerbeck – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Aplerbeck – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Aplerbeck – stacja kolejowa w Dortmundzie
 Dortmund-Aplerbeck Süd – stacja kolejowa w Dortmundzie